Marcienne - ou Marciana en italien - est un prénom, ainsi qu'un adjectif, dérivé du prénom Marc.

La marcienne est une des appellations de la Bibliothèque marcienne (Biblioteca Marciana) à Venise.

Sainte Marcienne de Césarée, vierge et martyre, de Kabylie.
Sainte Marcienne d'Albi. Martiane ou Martianne, vierge, religieuse à Albi (VIIIe siècle).

Notes et références 

Homonymie de patronyme